Збройова палата:

 Збройова палата — музей зброї 12 — 19 століть у замку Вартбург, що існував з 1867 по 1946 рр.. та був конфіскований Червоною Армією і досі не повернений
 Збройова палата — музей парадної зброї, обладунків та історичного текстилю в Дрездені
 Збройова палата — музей декоративно-ужиткового мистецтва в Москві
 Королівська Збройова палата — комплекс музеїв у Великій Британії, що містить колекцію зброї та обладунків